Norsk steht für:

 Norsk (Russland), ein Ort in Russland 
 Norwegische Sprache